Vítov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Vítov, Ortsteil von Žižice, Okres Kladno
 Vítov (Wittal), Grundsiedlungseinheit von Velké Březno, Okres Ústí nad Labem